Paakitsuaraq bezeichnet:
 Paakitsuaraq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Paakitsuaraq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland